Oroszország
Anadir (folyó)
Anadir (település)